Elitserien 2007/2008 i volleyboll för herrar var den 47:e upplagan av tävlingen och hade tio deltagande lag. Falkenbergs VBK blev svenska mästare för andra gången efter att ha vunnit över Sollentuna VK i finalen.

Grundserien

Legend:
      Kvalificerade för slutspel.

Slutspelet

Källor

2007/2008
Volleybollsäsongen 2007/2008
Sportåret 2007
Sportåret 2008